Ранняя Лян () — одно из 16 варварских государств, на которые распался в IV веке Северный Китай. Существовало в 313—376 годах.

Княжество Ранняя Лян образовалось в последние годы существования империи Западная Цзинь, когда племена хуннов овладели Гуаньчжуном и Лояном. Тамошнее китайское население, спасаясь от кочевников, бежало в Лянчжоу (провинция Ганьсу и район Синина в провинции Цинхай). Так как центральная система управления развалилась и повсюду царил полный хаос, местный чиновник, некто Чжан Гуй, решил провозгласить себя правителем Лянчжоу. Столицей нового государства стал город Гуцзан.

В 346 году правнук Чжан Гуя — Чжан Цзюнь, принял титул князя Лян. В истории его княжество стало известно как Ранняя Лян. После его смерти Ранняя Лян существовала ещё около 20 лет, и в 376 году была завоевана царством Ранняя Цинь.

Императоры Ранней Лян 

 
Государства в истории Китая
Появились в 313 году
Исчезли в 376 году